Bremer kan som auktorsförkortning betyda:

 Otto Vasilievich Bremer
 Birgitta Bremer
 Kåre Bremer

Robotskapade auktorsförkortningar